Dura lex peut faire référence à : 
 Dura lex, sed lex une locution latine signifiant 
 Dura lex, un film soviétique réalisé par Lev Koulechov en 1926
 Duralex, un fabricant français de vaisselle en verre trempé, tenant son nom de l'expression latine.